Miejscowości w Polsce
 Konstantynów-Kolonia – wieś w woj. lubelskim w pow. bialskim, w gminie Konstantynów
 Konstantynów-Kolonia – kolonia wsi Strażnik w woj. świętokrzyskim w pow. buskim, w gminie Solec-Zdrój